Новоолександрівська сільська громада:
 Новоолександрівська сільська громада — громада у Дніпропетровській області
 Новоолександрівська сільська громада — громада в Запорізькій області
 Новоолександрівська сільська громада — громада в Херсонській області